Полузір'я — річка в Україні
 Полузір'я — село, Полтавська область, Новосанжарський район